Le Signe d'Ys est deuxième album publié de la série Bizu de Jean-Claude Fournier.

Résumé 
Alors que le printemps revient dans la forêt de Brocéliande, une tempête provoque une inondation. Bizu et Mukès sont obligés de monter dans une embarcation de fortune, qu'une forte vague fracasse sur une île. 

Le lendemain matin, Bizu se réveille et découvre le Schnockbul au pied de l'île. Ils trouvent aussi, endormie, une jeune fille portant une médaille avec le signe d'Ys. Bizu comprend qu'il s'agit de Keryna, une fée maléfique. Cette dernière ne va pas tarder à commettre des méfaits.

Personnages 
 Bizu
 Mukès, le champignon qui parle
 le Schnockbul
 Keryna
 le grand Karnablem et les esprits de la forêt
 Lomig, un animal étrange

Album 
L'album paraît aux éditions Fleurus en 1986.

Notes

Liens externes 
 
 
 

Histoire de Bizu
Album de bande dessinée sorti en 1986